Карл III (король Франции) — под именем Карл III упоминаются два короля Франции:

 Карл III Толстый (839—888) — король Восточно-Франкского королевства (Германии) (876—887), Западно-Франкского королевства (Франции) (884—887), Италии (879—887), Лотарингии (Карл II) (882—887), император (881—887).
 Карл III Простоватый (879—929) — король Западно-Франкского королевства (Франции) (898—923).